Василий Григорьевич Антонов (декабрь 1882, Воронежская губ. — май 1967) — советский партийный и государственный деятель, .

Биография 
Член РСДРП с 1903 года. Учился на юридическом факультете Харьковского университета, в марте 1904 отчислен за организацию митинга против войны с Японией. В 1906 работал в Москве. За революционную деятельность выслан в Тобольскую губернию.

В 1907 бежал из ссылки, эмигрировал в Бельгию, с 1908 жил в Италии. В сентябре 1917 вернулся в Россию и прибыл во Владивосток.

В октябре 1917 на 2-й Дальневосточной конференции РКП(б) избран председателем краевого бюро, был одним из редакторов газеты «Красное знамя».

С 1920 член Дальбюро ЦК РКП(б), председатель Приморского областного Народного собрания ДВР. Руководил комиссией по иностранным делам Народного собрания ДВР, был редактором газеты «Дальневосточный путь».

После окончания Гражданской войны на работе в Москве. С января 1923 г. по 1930 в ТАСС зав. отделениями в Токио, Риме, Париже, затем в Международном аграрном институте, в Международной Ленинской школе, с 1934 г. в Издательстве литературы на иностранных языках, в 1940 г. ответственный секретарь редакции по подготовке Краткого политического словаря. С 1945 в Совинформбюро.

С 1953 персональный пенсионер.

Литература 
 Баринов А. О. Приморский край: Краткий энциклопедический справочник. — Владивосток, 1997.
 Гениатулин Р. Ф. Энциклопедия Забайкалья: Читинская область; Читинский институт природных ресурсов, Забайкальский государственный педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского, Администрация Читинской области. — Наука, 2004. — 419 с.
 Наринский М. М., Андерсон К. М., Чубарьян А. О. Коминтерн и Вторая мировая война. — Ч. 2.; Институт всеобщей истории. — : Памятники исторической мысли, 1998.
 Ежегодник БСЭ. Большая Советская Энциклопедия, 1968.

Революционеры России
Члены РСДРП
Персоналии:Дальневосточная республика